78-й чемпионат Франции прошёл в Экс-ле-Бен с 18 по 30 августа 2003 года.

Таблица

Матч-турнир за первое место 
Проходил 30 августа.

Ссылки 
 

Чемпионаты Франции по шахматам
2003 год в шахматах
Август 2003 года
Спорт во Франции в 2003 году